Amerikai Egyesült Államok
 Quinault, folyó
 Quinault, település
 Quinault-esőerdő
 Quinault-hágó
 Quinault-kanyon
 Quinault-tó

Egyéb
 Quinault indiánok
 Quinault Indián Nemzet, szövetségileg elismert szervezet
 Quinault nyelv, a quinault indiánok nyelve
 Quinaulti egyezmény, megállapodás az USA és az indiánok között
 Quinault, családnév